Fladbjerg er et flertydigt stednavn, som blandt andet kan referere til følgende lokaliteter:

 Fladbjerg (Ringkøbing-Skjern Kommune) – en bebyggelse i No Sogn, Ringkøbing-Skjern Kommune
 Fladbjerg (Mariagerfjord Kommune) – en bebyggelse og et ejerlav i Mariager Sogn, Mariagerfjord Kommune
 Fladbjerg (Frederikshavn Kommune) – en bebyggelse i Flade Sogn, Frederikshavn Kommune